Joomla! (произносится джу́мла) — система управления содержимым (CMS), написанная на языках PHP и JavaScript, использующая в качестве хранилища базы данных СУБД MySQL или другие стандартные промышленные реляционные СУБД. Является свободным программным обеспечением, распространяемым под лицензией GNU GPL.

Этимология 
Название «Joomla!» фонетически идентично слову «Jumla», которое в переводе с языка суахили означает «все вместе» или «единое целое», что отражает подход разработчиков и сообщества к развитию системы.

История 
Система управления содержимым Joomla! является ответвлением широко известной CMS Mambo. Команда независимых разработчиков отделилась от проекта Mambo по причине несогласия в экономической политике. 16 сентября 2005 года в свет вышла первая версия Joomla!, являющаяся по сути переименованной Mambo 4.5.2.3 и включающая в себя исправления найденных на тот момент ошибок и уязвимостей.

К лету 2008 года по числу ежедневных скачиваний Joomla! заняла второе место после WordPress со значительным отрывом от других подобных систем.

 Версия 1.0 считается устаревшей, её официальная поддержка прекращена 1 июля 2009 года.
 Поддержка версии 1.6 прекращена 19 августа 2011 года.
 Поддержка версии 1.7 прекращена 24 февраля 2012 года.
 Поддержка версии 1.5 прекращена 27 сентября 2012 года.
 Поддержка версии 2.5 продолжалась до конца 2014 года.
 Текущая версия ветки 3.x — 3.10.0, выпуск которой состоялся 17 августа 2021 года.
 Текущая версия ветки 4.x — 4.0.0, выпуск которой состоялся 17 августа 2021 года.

Описание системы 
CMS Joomla! включает в себя минимальный набор инструментов при начальной установке, который дополняется по мере необходимости. Это снижает загромождение административной панели ненужными элементами, а также снижает нагрузку на сервер и экономит место на хостинге.

Joomla! позволяет отображать интерфейс фронтальной и административной части на любом языке. Каталог расширений содержит множество языковых пакетов, которые устанавливаются штатными средствами администрирования. Доступны пакеты русского, украинского, белорусского и ещё некоторых языков постсоветского пространства.

Основные возможности 

 Функциональность можно увеличивать с помощью дополнительных расширений (компонентов, модулей и плагинов).
 Имеется модуль безопасности для многоуровневой аутентификации пользователей и администраторов (используется собственный алгоритм аутентификации и «ведения» сессий).
 Система шаблонов позволяет легко изменять внешний вид сайта: расположение модулей, шрифты и другое. Можно предоставить пользователям выбирать одно из нескольких отображений. В сети существует огромный выбор готовых шаблонов, как платных, так и бесплатных. Также существует программное обеспечение для самостоятельного создания оригинальных шаблонов.
 Предусмотрены настраиваемые схемы расположения модулей, включая левый, правый, центральный и любое другое произвольное положения блока. При желании содержимое модуля можно включить в содержимое материала. Например, выражение {loadposition mod_fpslideshow}, введённое (вместе с фигурными скобками) в произвольное место в статье, выведет содержимое модуля, которому задана позиция вывода как «mod_fpslideshow».
 К преимуществам системы можно отнести то, что все компоненты, модули, плагины и шаблоны можно написать самому, разместить их в структурированном каталоге расширений или отредактировать существующее расширение по своему усмотрению.
 Происходит регулярный выход обновлений. Существует публичный «баг-трекер» (система отслеживания ошибок). (См. список официальных трекеров.) Существуют также трекеры миграции со старых версий Joomla!, трекер пожеланий расширения функциональности и так далее, где пользователи Joomla! могут оставлять замечания по поводу работы CMS, которые впоследствии изучаются её разработчиками, при необходимости включающими в очередное обновление Joomla! исправления, решающие те или иные проблемы.
 Начиная с версии 1.6 встроена многоязычность.
 Начиная с версии 2.5 расширена поддержка баз данных. Реализована поддержка Microsoft SQL Server, а с версии 3.0 — PostgreSQL. В дальнейшем планируется добавить поддержку Oracle, SQLite.
 Начиная с версии 3.7 встроенная поддержка полей Joomla.
 Начиная с версии 4.0 добавлена поддержка веб-сервисов в виде REST, компонент организации рабочих процессов и возможность шаблонизировать электронные письма сайта.

Возможности администрирования 

 Для каждой динамической страницы можно создать своё описание и ключевые слова в целях повышения рейтинга в поисковых системах;
 Начало и окончание публикации любых материалов можно запрограммировать по календарю;
 Возможность ограничить доступ к определённым разделам сайта только для зарегистрированных пользователей, а с выходом Joomla! 1.6 доступ как к разделу, так и к определённому материалу с точностью до конкретной связи материал↔пользователь;
 Настраиваемые схемы расположения элементов по областям шаблона;
 Различные модули (последние новости, счётчик посещений, подробная статистика посещений, гостевая книга, форум и другие);
 В версии 1.6 была сильно улучшена система установки и управления расширениями. Теперь возможно одновременно устанавливать несколько расширений, объединённых в один инсталляционный пакет. Более того, реализована возможность автоматического обновления установленных расширений (при условии, что разработчик расширения задействует этот механизм);
 В версии 1.6 появилась возможность публикации содержимого на нескольких языках;
 В версии 1.6 появилась возможность определить время начала и завершения публикации модулей. Так же в новой версии Joomla! улучшены возможности по управлению отображением содержимого;
 Возможность создания не одной, а нескольких форм обратной связи для каждого контакта;
 Модуль приёма от удалённых авторов новостей, статей и ссылок;
 Иерархия объектов;
 Менеджер рассылки новостей. Поддержка более чем 360 служб рассылки новостей по всему миру;
 Встроенный визуальный редактор TinyMCE;
 ЧПУ — «человекопонятный URL», например, «example.com/news/2011/»;
 Более 8500 (по состоянию на 22.11.2014) готовых расширений (http://extensions.joomla.org).

Масштабирование системы 
Структурно система представляет собой ядро, к которому подсоединяются компоненты. Компоненты могут состоять по функциональному назначению из модуля, плагина и/или шаблона:
 модули − элементы, отображаемые на странице пользователей в виде отдельных блоков.
 плагины − элементы, отображаемые на административной панели инструментов и придающие дополнительную функциональность.
 шаблоны − элемент, отвечающий за унифицированное оформление всего сайта.
В ядро Joomla! входит:
 блок (функциональность определяется HTML-кодом внутри него) и его разновидности с расширенными возможностями управления с административной панели: баннеры (модули для размещения рекламы), контакты (блок для размещения контактной информации и формы обратной связи), лента новостей (RSS подписка);
 материал (статья) с метками (ключевые слова) и категориями (папками) для навигации пользователей, редактором для удобного оформления материала.
Не входят в ядро свободные сторонние расширения:
 плагин для резервного копирования (backup) и восстановления, например, Akeeba Backup.
Создание собственного расширения осуществляется посредством написания плагина на языке PHP с использованием для взаимодействия API Joomla!.

Минимальные системные требования 
 Для версий 1.6, 1.7 и 2.5 требуются, как минимум, Apache 2.0, PHP 5.2.4 и MySQL 5.0.4.
 Для версии 3.x требуются PHP 5.3.10+ (Magic Quotes GPC off), MySQL 5.1+ (с поддержкой InnoDB), Apache 2.x+ (с модулями mod_mysql, mod_xml, и mod_zlib)
 Для версии 4.x требуются PHP 7.2.5+, MySQL 5.6+ (с поддержкой InnoDB), Apache 2.x+ (с модулями mod_mysql, mod_xml, и mod_zlib)

Использование в электронной коммерции 
На платформе Joomla! существует множество расширений для организации электронного магазина, в частности:
 VirtueMart
 Joomshopping
 HikaShop
 J2Store
 Phoca Cart
 RadicalMart
 redSHOP (развитие прекращено)
 JBZoo (развитие прекращено)

Перечисленные выше расширения являются продуктами, которые имеют множество плагинов, модулей и прочих дополнений, позволяющие расширить стандартную функциональность компонента дополнительными возможностями, открывая простор для гибкой настройки Интернет-магазина на Joomla под те или иные задачи.

Награды 
Best Linux / Open Source Project — лучший проект с открытым исходным кодом. Выставка LinuxWorld Expo 2005.
 2005
 Linux & Open Source Awards in London Best Linux / Open Source Project
 2006
 Packt Open Source Awards — Best Open Source CMS
 UK Linux & Open Source Awards Best Linux / Open Source Project - Joomla! Wins Again at UK LinuxWorld
 2007
 Packt Open Source Awards — Best PHP Open Source CMS
 2008
 Packt Open Source Awards
 Open Source CMS Most Valued Person — Personal award Johan Janssens
 1st Runner-up Best Open Source CMS
 1st Runner-up Best Overall Open Source CMS
 2009
 Packt Open Source Awards
 Open Source CMS Most Valued Person — Personal award Louis Landry
 1st Runner-up Packt Hall of Fame CMS
 2nd Runner-up Best Open Source CMS
 2010
 Packt Open Source Awards — 2nd Runner-up Hall of Fame CMS
 2011
 Packt Open Source Awards — Best Open Source CMS
 2012
 Infoworld Bossie Awards — Best Open Source Application
 2014
 CMS Critic People's Choice Awards — Best Open Source PHP CMS
 2015
 CMS Critic People's Choice Awards — Best Free CMS
 2016
 CMS Critic People's Choice Awards — Best Free CMS
 2017
 CMS Critic People's Choice Awards - Best Free CMS 
 2018
 CMS Critic People's Choice Awards - Best Free CMS 
 2019
 CMS Critic People's Choice Awards - Best Free CMS 
 2020
 CMS Critic People's Choice Awards - Best Free CMS
 2021
 CMS Critic People's Choice Awards - Best Free CMS 
 CMS Critic's Choice Awards - Best Open Source CMS 
2022
Expert Insights — Spring 2022 Best-Of Awards 
FOSS Awards — Highly Recommended  
Cloudfest Hackathon — Overall Hackathon Winner  
Cloudfest Hackathon — Social Media Engagement

Примечания

Литература

Ссылки 

 Официальный сайт
 
 Официальная русская документация
 Сайт команды локализации Joomla!
 Форум русской поддержки Joomla

Свободные системы управления сайтами
Свободное программное обеспечение, написанное на PHP
Веб-фреймворки на PHP